Admirável Mundo Novo, romance do escritor inglês Aldous Huxley
 Brave New World (álbum de Iron Maiden), álbum da banda britânica Iron Maiden
Brave New World (canção) - da banda  Iron Maiden
 Brave New World (álbum de Styx), álbum da banda norte-americana Styx
 Brave New World (filme de 1980), filme norte-americano de ficção científica
 Brave New World (filme de 1998), filme norte-americano de ficção científica
 Civilization V: Brave New World, uma expansão do jogo eletrônico Civilization V

Desambiguação